Der BoyleSports Grand Slam of Darts 2019 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 9. bis zum 17. November 2019 zum dreizehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zweiten Mal die Aldersley Leisure Village.

Der Waliser Gerwyn Price konnte seinen Titel aus dem Vorjahr mit einem 16:6-Finalsieg gegen Peter Wright erfolgreich verteidigen.

Format 
Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier im Jahr, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch Spieler der BDO an den Start gehen. Von den 32 teilnehmenden Spielern kommen dabei 24 von der PDC und acht von der BDO.

Die Spieler wurden zuerst in acht Vierergruppen gelost, für die die Spieler bei der Auslosung in vier unterschiedliche Lostöpfe eingeteilt wurden. In den Gruppen ermittelten die Spieler im Modus „jeder gegen jeden“ die Platzierung der Gruppenphase. Die besten zwei jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale, ab dem im K.-o.-System der Sieger des Turniers ermittelt wurde. Der Spielmodus stieg dabei von best of 9 legs in der Gruppenphase über best of 19 legs im Achtelfinale bis zu best of 31 legs ab dem Viertelfinale an.

Preisgeld 
Das Preisgeld stieg im Vergleich zum Vorjahr um £ 100.000 an. Das Gesamtpreisgeld von £ 550.000 verteilte sich wie folgt:

Teilnehmer 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht ausschließlich nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen und Finalteilnahmen bei allen Major-Turnieren der PDC und der BDO in den zwölf Monaten zuvor.

Folglich waren für den Grand Slam of Darts 2019 qualifiziert:

 Die 16 Sieger und Finalisten der PDC Major-Finals (in chronologischer Reihenfolge) sowie der Spieler, welcher die meisten Turniersiege bei der European Darts Tour 2018 erreichen konnte, insofern mit den Siegern und Finalisten der Major-Finals nicht 16 Spieler zusammenkamen
 Die 8 Gewinner des Qualifikationsturniers der PDC
 Die insgesamt 8 BDO-Qualifikanten, Weltmeister, Weltmeisterin, der Sieger der World Trophy und die vier bestplatzierten Spieler und die bestplatzierte Spielerin der BDO-Rangliste

Sieger und Finalisten PDC Major-Finals
  Michael van Gerwen (PDC World Darts Championship 2019 Sieger)
  Gerwyn Price (Grand Slam of Darts 2018 Sieger)
  Rob Cross (World Matchplay 2019 Sieger)
  Dimitri Van den Bergh (PDC World Youth Championship 2018 Sieger)
  Nathan Aspinall (UK Open 2019 Sieger)
  Daryl Gurney (Players Championship Finals 2018 Sieger)
  Gary Anderson (World Cup of Darts 2019 Sieger)
  Peter Wright (World Cup of Darts 2019 Sieger)
  Michael Smith (PDC World Darts Championship 2019 Finalist)
  Dave Chisnall (World Grand Prix 2019 Finalist)
  Martin Schindler (PDC World Youth Championship 2018 Finalist)
  James Wade (The Masters 2019 Finalist)
  Danny Noppert (World Series of Darts Finals 2019 Finalist)
  Steve Lennon (World Cup of Darts 2019 Finalist)
  William O’Connor (World Cup of Darts 2019 Finalist)
  Ian White (Meiste Turniersiege bei der European Darts Tour 2019)

Sieger des PDC-Qualifikationsturniers
  Gabriel Clemens
  Ryan Harrington
  Robert Thornton
  Brendan Dolan
  Jamie Hughes
  Darren Webster
  Ross Smith
  Adrian Lewis

BDO-Qualifikanten
  Glen Durrant (BDO-Weltmeister 2019)
  Mikuru Suzuki (BDO-Weltmeisterin 2019)
  Jim Williams (BDO World Trophy 2019 Sieger)
  Wesley Harms (BDO-Weltrangliste)
  Richard Veenstra (BDO-Weltrangliste)
  Dave Parletti (BDO-Weltrangliste)
  Wayne Warren (BDO-Weltrangliste)
  Lisa Ashton (BDO-Weltrangliste)

Setzliste 
Die Top 8 der PDC Order of Merit der qualifizierten Spieler im Vorfeld des Grand Slam of Darts waren als Gruppenköpfe gesetzt und bildeten den ersten Lostopf.

Ergebnisse

Gruppenphase 
Am ersten Spieltag trafen die Gruppenköpfe auf die BDO-Qualifikanten und die an Position zwei gesetzten Spieler auf die an Position drei gesetzten Spieler. Am zweiten Spieltag spielten die Gewinner der ersten Partien gegeneinander, ebenso die Verlierer. Am dritten Spieltag traten dann jene Spieler gegeneinander an, die zuvor noch nicht gegeneinander gespielt hatten. Gespielt wurde in allen Partien im Modus best of 9 legs.

Gruppe A 

1. Spieltag 9. November 2019

2. Spieltag 10. November 2019

3. Spieltag 12. November 2019

Gruppe B 

1. Spieltag 9. November 2019

2. Spieltag 10. November 2019

3. Spieltag 12. November 2019

Gruppe C 

1. Spieltag 9. November 2019

2. Spieltag 10. November 2019

3. Spieltag 12. November 2019

Gruppe D 

1. Spieltag 9. November 2019

2. Spieltag 10. November 2019

3. Spieltag 12. November 2019

Gruppe E 

1. Spieltag 9. November 2019

2. Spieltag 10. November 2019

3. Spieltag 11. November 2019

Gruppe F 

1. Spieltag 9. November 2019

2. Spieltag 10. November 2019

3. Spieltag 11. November 2019

Gruppe G 

1. Spieltag 9. November 2019

2. Spieltag 10. November 2019

3. Spieltag 11. November 2019

Gruppe H 

1. Spieltag 9. November 2019

2. Spieltag 10. November 2019

3. Spieltag 11. November 2019

Finalrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde das Turnier von Sport1 live übertragen. Außerdem sendete der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN das Turnier. International werden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht bei darts1.de
 Bericht bei dartn.de

Einzelnachweise 

2019
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2019